Colorado Rapids je fotbalový klub založený v roce 1995 hrající americkou ligu Major League Soccer. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Dick's Sporting Goods Park s kapacitou 18 061 diváků ve městě Commerce City (předměstí Denveru), kde hrají od roku 2007; předtím hráli domácí zápasy přímo v Denveru. Největším klubovým úspěchem je vítězství v MLS v roce 2010.

Historie 
Colorado Rapids jsou jedním z deseti zakládajících celků ligy. První sezona (1996) dopadla velmi špatně. Ve 32 zápasech pouze devětkrát vyhráli a skončili úplně poslední. V následujícím roce postoupili jako poslední tým Západní konference do playoff, ve kterém ale porazili vítěze konference Kansas a také Dallas Burn a senzačně postoupili do finále ligy. Ve finále ligy prohráli se suverénním D.C. United 1:2, o jediný gól se v 75. minutě postaral Adrián Paz, šlo ale pouze o korekci skóre, D.C. vedli 0:2 a jednogólové vedení udrželi. V roce 1999 se Rapids dostali do finále US Open Cupu, kde prohráli 0:2 s týmem Rochester Raging Rhinos z nižší americké soutěže USL. Mohutné posilování před sezonou 2001, kdy do Rapids přišel například legendární kolumbijský záložník Carlos Valderrama, nemělo úspěch, v lize skončili předposlední.

Na konci roku 2004 Rapids koupil americký podnikatel Stan Kroenke, mj. vlastník anglického Arsenalu nebo hokejového celku Colorado Avalanche.

Soupiska 
Pro sezonu 2020

Umístění v jednotlivých sezonách

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

Major League Soccer
Americké fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1995